Чернецово — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена на востоке района, в 15 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 186 жителей.

История 
До июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Чернецовской волости. С июля 2010 до апреля 2015 года деревня входила в состав Сосонской волости, упразднённой затем в пользу Вязьевской волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Сосонская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района